Арно Бовиль (; ) — французский математик, алгебраический геометр, автор книги «Комплексные алгебраические поверхности».

Биография 
В 1966—1970 годах учился в Высшей нормальной школе в Париже.

В 1971—1977 годах — исследователь () в Национальном центре научных исследований. В 1977 году защитил диссертацию по теме « и их приложения» () под руководством .

В 1977—1980 годах — профессор университета Анже.

В 1981—1982 годах — доцент () в Политехнической школе в Париже.

В 1982—1995 годах — профессор университета Париж-юг.

В 1995—2000 годах — профессор Высшей нормальной школы в Париже.

В 2000—2008 годах — профессор университета Ниццы.

С 2009 года — профессор-эмерит в университете Ниццы.

Женат, двое детей.

Научная деятельность 
Области исследований — алгебраическая геометрия, комплексная дифференциальная геометрия, векторные расслоения на римановых поверхностях и их связь с математической физикой.

Являлся членом группы Никола Бурбаки.

Признание 
  в Коллеж де Франс (1977).
 Приглашённый докладчик на Международном конгрессе математиков (секционный доклад; 1986).
  Французской академии наук (2001).
 Действительный член () Американского математического общества (2012).
  Французской академии наук (2013).

Примечания 

Алгебраические геометры
Математики Франции
Математики XX века
Лауреаты премии Ампера